Паисий Врачански може да се отнася за:

 Паисий Врачански, врачански епископ на Вселенската патриаршия от 1860 до 1872 година.
 Паисий Врачански, врачански митрополит на Българската екзархия и патриаршия от 1930 до 1974 година.